Аристодемо Джорджини () е италиански тенор и музикален педагог.

Биография 
Роден е през 1879 г. в Неапол, Италия. Учи в академията „Санта Сечилия“ в Рим, а след това в Неапол. Смята се, че дебютира на сцена през 1903 г. През 1904 г. играе в „Дон Паскуале“ в Ла Скала. В Ковън Гардън през 1905 г. участва в „Риголето“ и „Бохеми“. През 1910 г. в Ла Скала изпълнява ролята на Елвино в „Сомнамбул“ заедно с Росина Сторчио. Гастролира в Парма, Палермо, Буенос Айрес, Монте Карло, Генуа, Флоренция, Триест, Барселона, Мадрид, Лисабон, Варшава, Санкт Петербург. От 1912 до 1914 г. играе в Чикагската опера, където изпълнява множество партии от италианския репертоар. Гостува на Виенската опера през 1921 г. През 1923 г. предприема турне в Белгия и Нидерландия. След 1930 г. живее и работи като музикален педагог в Неапол. Почива през 1937 г.

Репертоар

Източници

Външни препратки 
 Архивни записи с изпълнения на Аристодемо Джорджини

Италиански оперни певци
Италиански музикални педагози
Починали в Неапол
Родени в Неапол
Италиански певци
Италианци
Мъже